Яо може означати:

 Яо — народ в Індокитаї і на півдні Китаю
 Яо — одна з мов мяо-яо

 Яо (ваяо) — народ банту в Східній Африці
 Яо (чіяо) — мова африканських яо, мовна родина банту

Топоніми 
 Яо — місто в префектурі Осака, Японія
 Яо — місто в Чаді, столиця департаменту Фітр

Імена та прізвища 
 Елоге Яо (фр. Eloge Yao, нар. 20 січня 1996) — івуарійський футболіст, захисник клубу «Лугано».
 Яо Азьявону — тоголезький футболіст
 Яо Жуніор Сеная — тоголезький футболіст

Яо () — японське прізвище:
 Кадзукі Яо — сейю

Яо — одне з китайських прізвищ: 姚 ; 铫 і 么
 Яо (尧 尧 ; 2353 до н. Е.. — 2234 до н. Е..) — легендарний китайський імператор.
 Яо Бінь (нар. 1957) — тренер з фігурного катання.
 Яо Веньюань (; 1931–2005) — китайський літературний критик, письменник і політик, учасник «Банди чотирьох».
 Яо Мін (нар. 1980) — китайський баскетболіст.
 Ендрю Яо (нар. 1946) — вчений у галузі інформатики.
 Яо Чень (нар. 1979) — китайська акторка.

Різне 
  Яо (Іцзін) — один із знаків Іцзіна
 Яо (риска) — риска, знак для складання триграм і гексаграм
 Граф Яо — вид геометричного кістяка